Gontschar (Gonchar) ist der Nachname von:
Andrei Alexandrowitsch Gontschar (1931–2012), russischer Mathematiker
Sergei Wiktorowitsch Gontschar (* 1974), russischer Eishockeyspieler